Асою́ () — посёлок в Мексике, штат Герреро, административный центр одноимённого муниципалитета. Численность населения, по данным переписи 2010 года, составила 4 211 человек.

Общие сведения 
Поселение было основано в 1486 году тлапанеками, переселявшимися из Тлачинольяна.

Ссылки 
 Энциклопедия о муниципалитетах Мексики. Асою

Примечания 

Города Герреро